

Наполе — село в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Наполе — село в гміні Кієво-Крулевське Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства